Jean Baud est le nom de :
 Jean Baud, boxeur français du  et immortalisé par Rodin qui l'utilisa comme modèle pour son Penseur ;
 Jean Baud (1919-2012), créateur des enseignes Leader Price et Franprix.